Georg Harms ist der Name folgender Personen:

* Georg Harms-Rüstringen (1890–1955), deutscher Maler und Radierer
 Georg Friedrich Harms (1811–1892), deutscher Politiker, Senator von Lübeck

Siehe auch:
 George Julius Christian Harms (1834–1914), deutscher Richter